Га́нин — русская фамилия.

Известные носители 
 Ганин, Алексей Алексеевич (1893—1925) — русский поэт и прозаик, близкий друг Сергея Есенина.
 
 Ганин, Егор Фёдорович (1755—около 1830) — русский драматург.
 Ганин, Кирилл (1967—2019) — российский театральный режиссёр.
 Ганин, Михаил Иванович (1903—1940) — советский разведчик, полковник.
 Ганин, Юрий Романович (род. 1939) — советский футболист.
 Ганин, Яков Митрофанович (1885—1957) — начальник службы вагонного хозяйства Московской Окружной железной дороги, Герой Социалистического Труда.

Вымышленные персонажи 
 Лев Ганин — главный герой  романа В. В. Набокова «Машенька».

